BCT peut faire référence à :
  ;
 Banque centrale de Tunisie ;
 Bohemia Crystalex Trading, un groupe industriel tchèque ;
 Bureau central de tarification, un organisme ayant pour rôle exclusif de contraindre un assureur à garantir un risque de responsabilité civile obligatoire ;
 BCT Costa Rica Index, l'indice boursier de la bourse du Costa Rica ;
 Black City Tour, la tournée du groupe Indochine.